«Слова-паразиты» (совр. дискурсивные слова, дискурсивы) — слова, которые отражают не столько отношения между элементами описываемого в высказывании фрагмента действительности, сколько отношения между элементами структуры диалога или монолога, т.е. не несущие смысловой нагрузки слова, характерные для спонтанной, неподготовленной речи. В качестве дискурсивов могут выступать как служебные части речи («типа», «как бы», «итак», «короче», «таки», «ну», «вот»), так и существительные («правда») или словосочетания («на самом деле», «в общем»).

Ввиду того что такие слова не имеют очевидных функций и не несут смысловой нагрузки, часто высказывается мнение об их ненужности и необходимости избавления от них в речи, в связи с этим ранее к ним применялся термин «слова-паразиты».

Функции 
Определяют две основные функции дискурсивов:

 Заполнение паузы, которая возникает в неподготовленной речи, когда человеку требуется время для подготовки ответа, в речи их можно встретить с т.н. «заполненными паузами» (звуками «э-э...», «м-м...» и так далее).
 Обеспечении связности текста — разграничение, связывание мыслей в предложении, либо обозначение конца и начала мысли («так вот, пошли они в лес...», «... и, конечно, вместе все доделали, вот, а когда Михаил придет...».

Дискурсивные слова представляют собой единицы, которые самым непосредственным образом отображают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, а также то, как говорящий интерпретирует факты, о которых сообщает слушающему, как он их оценивает и так далее. Они также выполняют функцию привлечения (или отвлечения) внимания к объектам или событиям, управляя возможными импликатурами. Нередко на основании дискурсивных функций формируются и синтаксические — указание на причинные связи (частицы же, -то, ведь), уступительность (-то) и т.п.

Основные слова-паразиты:

 Типа;
 Как бы;
 Итак;
 Короче;
 Таки;
 Ну;
 Вот;
 Честно (грубо, мягко) говоря;
 На самом деле;
 В общем;
 Прикинь;
 Это (самое);
 Например;
 Допустим;
 Как говорится;
 В принципе;
 Так сказать;
 Прямо;
 да;
 точка;
 эм;
 значит.
 ну типа

См. также 

 Вводные слова
 Модные слова
 Присловья

Примечания 

Речь